Le mot caste, transcrit du portugais casta signifiant « lignée, race, rang social » mais d'étymologie incertaine, désigne originellement les groupes sociaux endogames, héréditaires et hiérarchisés propres à l'Inde.

Sciences et techniques 
 En biologie, on appelle castes des groupes intraspécifiques qui se distinguent, chez de nombreux insectes sociaux, par leur morphologie et leur fonction. C'est notamment le cas des castes des termites et des fourmis.

Sciences humaines et sociales 
 Les castes sont des groupes sociaux endogames, héréditaires et hiérarchisés, qui structurent différentes sociétés humaines traditionnelles, notamment en Inde, au Japon, à Bali et dans différents groupes ethniques du Mali et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel.
 Par extension, on parle parfois de castes pour désigner les classes sociales (notamment les classes supérieures) des sociétés modernes.

Culture et société

Arts plastiques 
 Les peintures de castes sont des séries de tableaux peints en Nouvelle-Espagne au  et qui représentent les diverses castes au sein des colonies espagnoles et notamment les mélanges ethniques.

Cinéma 
  est un  drame britannique réalisé par , sorti en 1930.
 Caste criminelle est un film documentaire français réalisé par Yolande Zauberman, sorti en 1990.
  (« Sang-mêlé ») est un film d'horreur écrit et réalisé par Sebastian Apodaca, sorti en 2004.

Littérature et bande dessinée 
  (« Caste : les origines de nos mécontentements ») est un essai d' sur le racisme aux États-Unis, publié en 2020.
 La Caste est un roman de Georges Bordonove, publié en 1952.
 La Caste des Méta-Barons est une série de bande dessinée scénarisée par Alejandro Jodorowsky, dessinée par Juan Giménez et publiée entre 1992 et 2003 par Les Humanoïdes associés.
  (« Sang-mêlé ») est un poème de John Agard, éponyme d'un recueil publié en 2005.

Musique 
 Supporting Caste est le sixième album studio du groupe de punk rock canadien Propagandhi.

Sports 
  (« Sang-mêlé ») est un cheval de course, vainqueur du  en 1859.

Théâtre 
  est une comédie dramatique de Thomas William Robertson, jouée pour la première fois en 1867 à Londres.

Anthroponyme 
 Caste de Murols (?-1172)  est le  supérieur de L'Hospital de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.